Trophoniphila – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1885 roku przez szkockiego biologa Williama Carmichaela M'Intosha.

Gatunki
Trophoniphila bradyi McIntosh, 1885

Przypisy 

Bradophilidae